Schloss Stein kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Schloß Stein, slott, Steiermark, Politischer Bezirk Südoststeiermark, 
 Schloss Stein (slott i Österrike), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 

Robotskapade Österrikeförgreningar